IFU est un sigle pouvant avoir différentes significations :
 Integral Fiber Unit (en français, unité de fibres intégrales), un appareil optique qui se place dans le plan focal d'un télescope ;
 imprimé fiscal unique ;
 Institut français d'urbanisme ;
 Instructions for use.